Ärkehertig Rudolf av Österrike kan syfta på:

 Rudolf II (1552–1612), tysk-romersk kejsare
 Rudolf av Österrike (1858–1889), ärkehertig och kronprins av Österrike
 Rudolf av Österrike (kardinal) (1788–1831), en kardinal och son till kejsar Leopold II av Österrike-Ungern